A Kakukk-tojás a Kérem a következőt! című rajzfilmsorozat második évadjának negyedik része.

Cselekmény

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József
 Írta: Nepp József, Romhányi József
 Dramaturg: Komlós Klári
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Operatőr: Bacsó Zoltán
 Kameraman: Cselle László
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Tervezte: Vásárhelyi Magda
 Lektor: Lehel Judit
 Háttér: Szálas Gabriella
 Rajzolták: Kecskés Magda, Rosta Géza
 Munkatársak: Bende Zsófi, Doroghy Judit, Gyöpös Katalin, Velebil Zsuzsa, Zsebényi Béla
 Rendezőasszisztens: Kovács István
 Színes technika: Kun Irén
 Gyártásvezető: Magyar Gergely Levente
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Klári
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Dr. Bubó: Szabó Gyula
 Ursula: Bodrogi Gyula
 Csőrmester: Csala Zsuzsa
 Teknőc Ernő: Gyenge Árpád
 Kakukk kisasszony: Pálos Zsuzsa
 Madame tyúk: Pártos Erzsi
 Kakukk Benő: Láng József
 Strucc fióka: Kern András

Dal 
Kakukk-kakukk – Előadja: Pálos Zsuzsa

Kérem a következőt! (2. évad)